

Személynevek
Dubravka szláv eredetű keresztnév
Martin Dúbravka szlovák válogatott labdarúgó

Földrajzi nevek
 Horvátország
Dubravka, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Szlovákia
Dúbravka, Pozsonyhidegkút község szlovák neve a Pozsonyi kerületben, a Pozsonyi IV. járásban
Dúbravka, Dobróka község szlovák neve a Kassai kerületben, a Nagymihályi járásban

Egyebek
Dubravka, Ivan Gundulić horvát költő költői műve
Dubravka, 1973-ban készült jugoszláv film (rendező Jovan Konjović)
HSC Dubravka, a Jadrolinija horvát hajózási társaság katamaránja